Lada je lahko:

 Lada - slovanska boginja
 Lada, žensko osebno ime
 Lada - znamka avtomobilov tovarne AvtoVAZ